Karl Friedrich Abt (1743-1783), attore teatrale tedesco
Karl Abt (1899-1985), pittore tedesco
Karl Ferdinand Abt (1903-1945), politico tedesco